Ole Sorensen ist der Name folgender Personen:

* Ole Sorensen (Ringer) (* 1948), kanadischer Ringer dänischer Herkunft 

Siehe auch:
 Ole Sørensen